Urbinum (lateinisch „kleine Stadt“) bezeichnete in der Antike zwei Städte in Umbrien:

 Urbinum Hortense, beim heutigen Collemancio in Italien
 Urbinum Mataurense, das heutige Urbino